Саундтрек компьютерной игры Grand Theft Auto: Vice City Stories представлен серией радиостанций. Игрок может слышать радио, когда находится в большинстве транспортных средств.

Радиостанции игры

Emotion 98.3 
DJ: Lionel Makepeace 
Жанр: Рок-баллады
 10cc — I’m Not in Love (6:03)
 Art of Noise — Moments in Love (10:18)
 Dan Hartman — I Can Dream About You (4:11)
 Eddie Money — Baby Hold On (3:33)
 Elkie Brooks — Fool If You Think It’s Over (4:40)
 Foreigner — I Want to Know What Love Is (5:06)
 Giuffria — Call to the Heart (4:37)
 Pat Benatar — We Belong (3:38)
 Phil Collins — In the Air Tonight (5:30)
 Quarterflash — Harden My Heart (3:51)
 Rainbow — Stone Cold (5:17)
 Roxy Music — Avalon (4:17)
 The Assembly — Never Never (3:48)
 The Motels — Only the Lonely (3:16)
 The Passions — I’m in Love with a German Film Star (3:58)
 The Pretenders — Private Life (6:24)
 Toto — Make Believe (3:45)

Espantoso 
DJ: Hector Hernandez 
Жанр: Джаз, латино
 Bobby Valentin — Mi Ritmo Es Bueno (5:48)
 Celia Cruz & Johnny Pacheco — Quimbara (4:23)
 Eddie Palmieri — Revolt, La Libertad Logico (5:24)
 Hector Lavoe — Mi Gente (5:21)
 Pete 'El Conde' Rodriguez — I Like It (I Like It Like That) (4:25)
 Ray Barretto — Acid (5:07)
 Tito Puente — Oye Como Va (4:33)
 Willie Colon — El Malo (4:01)

Flash FM 
DJ: Тери и Тони 
Жанр: Поп, рок, новая волна
 Alison Moyet — Love Resurrection (3:52)
 Blancmange — Living on the Ceiling (4:11)
 Genesis — Turn It On Again (3:47)
 Gino Vannelli — Appaloosa (4:43)
 Hall & Oates — Family Man (3:26)
 INXS — The One Thing (3:24)
 Laura Branigan — Gloria (4:49)
 Missing Persons — Destination Unknown (3:36)
 Nik Kershaw — Wouldn’t It Be Good (4:31)
 Pat Benatar — Love Is a Battlefield (4:10)
 Paul Young — Come Back and Stay (4:25)
 Phil Oakey & Giorgio Moroder — Together in Electric Dreams (3:49)
 Philip Bailey & Phil Collins — Easy Lover (5:05)
 Rick Springfield — Human Touch (7:15)
 Scandal — The Warrior (3:56)
 Talk Talk — It’s My Life (3:51)
 The Alan Parsons Project — Games People Play (4:24)
 Wang Chung — Don’t Let Go (4:21)

Fresh 105 
DJ: Luke 
Жанр: Old School хип-хоп, электро
 Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force — Renegades of Funk (6:45)
 Art of Noise — Beat Box (8:33)
 Jonzun Crew — Pack Jam (Look Out for the OVC) (5:17)
 Man Parrish — Boogie Down Bronx (5:38)
 Midnight Star — Freak-A-Zoid (8:03)
 Planet Patrol — Play At Your Own Risk (7:57)
 Rock Master Scott & The Dynamic Three — Request Line (4:47)
 Run-D.M.C. — It’s Like That (4:50)
 The Egyptian Lover — Egypt, Egypt (6:50)
 Whodini — Freaks Come Out at Night (4:45)

Paradise FM 
DJ: Нет 
Жанр Пост-диско
 Change — The Glow of Love (6:11)
 Class Action — Weekend (Tonight Is Party Time) (8:24)
 Donald Byrd — Love Has Come Around (7:48)
 Exodus — Together Forever (7:57)
 Geraldine Hunt — Can’t Fake the Feeling (5:15)
 Gwen Guthrie — It Should Have Been You (7:08)
 Jackie Moore — This Time Baby (7:13)
 Jimmy Bo Horne — Is It In (5:20)
 Plunky & The Oneness of Juju — Everyway But Loose (Larry Levan Remix) (8:30)
 Raw Silk — Do It to the Music (6:34)
 Sister Sledge — Lost in Music (Special 1984 Nile Rodgers Mix) (6:37)
 Thelma Houston — You Used to Hold Me So Tight (5:31)
 Unlimited Touch — I Hear Music in the Streets (3:52)

VCFL (Vice City For Lovers) 
DJ: Tina Jane 
Жанр: Фанк, ритм-энд-блюз, соул
 Barry White — It’s Ecstasy When You Lay Down Next to Me (6:51)
 Earth, Wind & Fire — Fantasy (4:37)
 Hot Chocolate — It Started with a Kiss (4:03)
 Keni Burke — Risin' to the Top (5:18)
 Marvin Gaye — Sexual Healing (4:09)
 Rick James — Mary Jane (4:57)
 Roy Ayers — Everybody Loves the Sunshine (3:58)
 Sylvia Striplin — You Can’t Turn Me Away (5:29)
 Teddy Pendergrass — Love T.K.O. (4:59)
 The Commodores — Nightshift (4:48)
 Wally Badarou — Mambo (4:56)

VCPR (Vice City Public Radio) 
DJ: Larry Joe, Bobbie Ray, Dwayne и Maurice Chavez 
Жанр: Разговорное радио
 Moorehead Rides Again (11:17)
 The Time Ranger (8:23)
 Pressing Issues (17:07)
 New World Order (12:21)
 Bait and Switch (13:45)

V-Rock 
DJ: Lazlow и Couzin Ed 
Жанр: Хэви-метал, хард-рок, глэм-метал
 Accept — Balls to the Wall (5:42)
 Autograph — All I’m Gonna Take (5:44)
 Dio — Holy Diver (5:40)
 Dokken — Breaking the Chains (3:50)
 Judas Priest — Electric Eye (3:38)
 Kiss — Lick It Up (3:56)
 Krokus — Long Stick Goes Boom (5:12)
 Mötley Crüe — Looks That Kill (4:07)
 Queensrÿche — Queen of the Reich (4:24)
 Quiet Riot — Metal Health (Bang Your Head) (5:17)
 Ratt — Round and Round (4:25)
 Scorpions — Rock You Like a Hurricane (4:11)
 Ted Nugent — Stranglehold (8:24)

Wave 103 
DJ: Adam First и Trish Camden
Жанр: Новая волна, синти-поп, пост-панк, готик-рок
 A Flock of Seagulls — Space Age Love Song (3:48)
 ABC — (How to Be a) Millionaire (3:35)
 Berlin — Sex, I’m A… (5:08)
 Blondie — Heart of Glass (4:32)
 Depeche Mode — Everything Counts (3:59)
 Frankie Goes to Hollywood — Relax (3:58)
 Heaven 17 — Penthouse and Pavement (6:23)
 Howard Jones — Like to Get to Know You Well (4:01)
 Japan — Quiet Life (4:35)
 Kajagoogoo — Too Shy (Midnight Mix) (5:46)
 New Order — Blue Monday (7:32)
 The Cure — A Forest (5:54)
 The Human League — Love Action (I Believe in Love) (3:51)
 Thompson Twins — Love on Your Side (5:40)
 Yazoo — Don’t Go (3:06)

Реклама на радио 
Музыка на всех радиостанциях прерывается рекламными объявлениями (радиорекламой). Предмет некоторой рекламы имеет отношение к самой игре, другие — упоминаются на разговорных радиостанциях. Как и в предыдущих играх серии, на радио присутствует преимущественно пародийная реклама, в которой высмеиваются товары и различные аспекты культуры 1980-х годов.

 Ammu-Nation — знаменитая сеть магазинов оружия из серии игр Grand Theft Auto. Теперь рекламируется, проводимый в ней, ориентированный на детей субботний семинар по безопасности, на котором рассказываются потенциально смертельные способы определить, заряжено ли оружие.
 Angel and the Knight (русск. Ангел и рыцарь, причем  — созвучно с  — ночь, имеет место игра слов) — популярное ежедневное криминальное шоу с невероятными и рискованными трюками (например вертолет, который может нырнуть под воду).
 Athena 200’s — реклама торговой марки сигарет, которые «курятся дольше, чем они есть на самом деле». Слоган «The Pleasure is Back» (русск. «Удовольствие вернулось») использовался в рекламе реально существующих сигарет «Barclay» в 1980-х годах. Индекс 200 говорит о их увеличенной длине, по сравнению с обычным 100. Пародия на ориентированные на женскую аудиторию сигареты «Virginia Slims».
 The Barfs (русск. блевотина). Высоко патриотическое мультипликационное шоу по субботам утром Пародия на Bratz или смурфов. Преподносится идея, что они пропагандируют коммунизм.
 Camus Jeans — бренд джинсов (высмеивание, касающееся «верблюжьей лапки» — разговорного названия очертаний женских наружных половых органов, проступающих через тесную, облегающую одежду.)
 «Complete the Look» (Законченный вид) — магазин модной одежды.
 Double Ought Logger — марка пива, известная по игре Grand Theft Auto: San Andreas. Ссылка на практику создания второго отверстия в жестяной банке, чтобы пиво могло более быстро выливаться в рот пьющего.
 Evacuator — фильм, первая часть боевика в стиле Рэмбо, с участием Джека Ховитзера. В рекламе на радио в Grand Theft Auto: Vice City упоминается вторая часть этого фильма «Exploder: Evacuator Part II» (Подрывник: Эвакуатор, часть 2), также с участием Джека Ховитзера. Финальная 3 часть фильма под названием Special Needs Cop упоминается на радио в Grand Theft Auto: San Andreas. Пародирует воинственные патриотические боевики 1980-х с мускулистыми героями типа Рэмбо или Коммандо.
 Fast-Forward Audio — реклама автомобильной аудиосистемы, позиционируемой на время действия игры, как «аудиосистема будущего». Выпускается в двух вариациях: с поддержкой аудиокассет и поддержкой радио только с несколькими каналами графического эквалайзера.
 Fruit LC — пародия на Apple Macintosh (также выпущенный в 1984 году). Реальный Macintosh LC был выпущен в 1990 году.
 Imponte Insurrection Turbo XRZ5 X-2 — реклама переднеприводного автомобиля с двигателем — V8. Пародия на реальный автомобиль марки Merkur XR4Ti — ограниченная партия европейского Ford Sierra XR4i для рынка США и Канады. Хотя очертаниями на рекламном плакате автомобиль больше напоминает автомобили Mazda RX-7 первого поколения. Это первая реклама автомобиля в игре, в которой рекламируется не Maibatsu.
 Jock Cranley — пародия на реально существующую феминистическую компанию «Just Say No», со схожим слоганом «Just say…not for me.» Данная кампания спонсируется в игре «Consider Our Kids Everyday» (COKE — сленговое «кокаин, кокс»). Продолжение традиции наименования высокоморальных организаций в играх серии GTA. Персонаж по имени Джок Крэнли также присутствует в GTA V.
 Little Lacy Surprise — модное нижнее белье для детей. Пародия продолжающая тему наводящего на размышления нижнего белья для девочек-подростков. Однако, эта реклама подразумевает педофилию и даже инцест. Также пародия на нижнее белье фирм Victoria's Secret и Underoos.
 Mallet to a Maibatsu — Железные дороги противостоят японской промышленности, особенно огромным семейным японским автомобильным корпорациям. Эта реклама отражает беспорядки среди рабочих, которые встряхнули американскую автомобильную промышленность в течение 1980-х из-за жесткой конкуренции от японских компаний, таких как Хонда и Тойота. Существовал реальный производитель автомобилей American Motors, который был поглощен Крайслером в конце 1980-х из-за собственных беспорядков среди рабочих, хотя общие черты American Motors, используемые как модель для американской промышленности для этой рекламы, могли бы просто быть случайными.
 Petstuffers — таксидермический магазин, предлагающий услуги по изготовлению чучел любимых домашних животных.
 Push-Up — The Movie — кинофильм, пародия на фильм Рокки и другие спортивные героические фильмы тех времён со Сильвестром Сталлоне. Пародия базируется на фильмах Рокки 4 и Изо всех сил.
 Release Gum — реклама жевательной резинки со специальным наполнителем в виде желе. Реклама пестрит отсылками на оральный секс.
 Redwood Junior — леденцы для детей в форме сигарет. Пародия, подразумевающая подсознательный маркетинг табачных изделий несовершеннолетним клиентам.
 Robard’s Import/Export — на сей раз отсылки на наркотики в рекламе являются менее тонкими, но легко понять, что метод его импорта/экспорта фактически является перевозкой наркотиков на лодках.
 «Synth and Son» — магазин электронных клавиатур и синтезаторов. Пародируется агрессивное, иногда чрезмерное использование этих инструментов в 80-е. Упоминается в диджеем Wave 103 Адамом Фёстом («…это определенно мое любимое место покупок электронных инструментов»).
 Twilight Knife — фильм ужасов поджанра слэшер. Пародия на фильм Пятница, 13-е, часть 3.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Grand Theft Auto: Vice City Stories
 Vice City Stories — Музыка

Саундтреки Grand Theft Auto